Porsche Tennis Grand Prix 2019 — ежегодный женский профессиональный международный теннисный турнир, проходящий в апреле в Штутгарте (Германия) на крытых грунтовых кортах. С 2009 года относится к премьер-серии WTA с призовым фондом около 816 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар. В текущем году турнир состоится с 22 по 28 апреля 2019 года.

Помимо денежного приза, победительница в одиночном разряде получает спортивный автомобиль Porsche.[1]

Общая информация 

Чемпионы 2019

Рейтинговые очки

Призовой фонд

Посев теннисисток 

 1 Рейтинг на 16 Апреля 2018.

Особая категория игроков 
1. Теннисистки, получившие приглашение (WC):
  Виктория Азаренко
  Андреа Петкович
  Лаура Зигемунд
2. Теннисистки, победители квалификации:
  Грит Миннен
  Мэнди Минелла
  Сара Соррибес Тормо
  Анна-Лена Фридзам
3. Теннисистка, счастливая участница квалификации (LL):
  Вера Звонарёва
  Джулия Гатто-Монтиконе

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Четвёртая группа

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт

Штутгарт
Теннис
Апрель 2019 года
2019